Церковь Николы Явленного на Арбате
 Церковь Николы Явленного (Псков)